A Nebet („Úrnő”) ókori egyiptomi női név. Híres viselői:

 Nebet, királyné az V. dinasztia idején, Unasz fáraó felesége
 Nebet, vezír a VI. dinasztia idején, I. Pepi fáraó anyósa
 Nebet, Hathor papnője. Férje Meriteti vezír, Mereruka vezír és Watethethór-Szesszeset hercegnő fia. Mereruka sírjában ábrázolják.
 Nebet hercegnő, Noferkauhór fáraó egyetlen ismert gyermeke. Koptoszban találták meg halotti sztéléjét; a helyi templomból előkerült két királyi dekrétum is említi. Nebet férje, Semai Koptosz nomarkhosza volt, később vezír lett.

Jegyzetek